

Раково () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Невестино.
 Раково () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.

Населені пункти та їхні частини
 Раково — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Раково — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Раково — село в гміні Дзежонжня Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Раково — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Раково — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Раково — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Раково — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Раково — село в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Раково — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Раково — село в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Раково — частина міста Ельблонг в Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Раково — частина міста Злоценець у Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Раково — осада в гміні Сквежина Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Раково — осада в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Раково — лісова осада в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Раково — село, громада округу Мартін, Жилінський край.

Примітки